Miró I de Cerdanya és Miró el Vell, ( ? - 896), comte associat de Cerdanya amb poder sobre el pagus de Conflent (870-896). El comte de Cerdanya era el seu germà Guifré el Pilós.
 Miró II de Cerdanya (? - 927), comte de Cerdanya (897-927) (també comte de Besalú com a Miró I).
 Miró III de Cerdanya dit Bonfill (v 920 - Girona, 984), comte de Cerdanya (968-984) (també comte de Besalú com a Miró II).